Plaats in Indonesië
 Kota Way (Kasui), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Kota Way (Buay Pemaca), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra